Luengo ist der Familienname folgender Personen:

 Antton Luengo (* 1981), spanischer Radrennfahrer
 Beatriz Luengo (* 1982), spanische Tänzerin und Sängerin
 Josefa Martín Luengo (1944–2009), spanische anarchistische Pädagogin
 María Teresa Luengo (* 1940), argentinische Komponistin
 Vicky Luengo (* 1990), spanische Schauspielerin